Cutlass, die englische Bezeichnung für ein Entermesser, bezeichnet

 Cutlass (Kurzfilm), einen Kurzfilm aus dem Jahre 2007
 Oldsmobile Cutlass, ein Automobilmodell der Firma Oldsmobile
 USS Cutlass (SS-478), ein nach einem tropischen Fisch benanntes Unterseeboot der amerikanischen Marine während des Zweiten Weltkrieges 
 das Modell 172RG mit einziehbarem Fahrwerk eines einmotorigen Leichtflugzeuges des Herstellers Cessna, siehe Cessna 172 
 ein Trägerflugzeug der amerikanischen Marineflieger, siehe Chance Vought F7U
 Jim Cutlass, frankobelgische Western-Comicserie

Siehe auch
 Kutless